Кэри Элизабет Байрон (, р. 18 декабря 1974 года, Сан-Франциско) — американская художница и телеведущая, известная своим участием в телепередаче «Разрушители мифов».

Ранние годы 
Окончила среднюю школу в Лос-Гатосе (, Калифорния), после которой поступила в Университет штата в Сан-Франциско, который окончила в мае 1998 года с отличием (), получив диплом по «Скульптуре и кино». Была вегетерианкой. Последующие несколько лет Кэри занималась многодневным пешим туризмом, в основном путешествуя по Южной Азии, включая Гималаи, а также участвовала в нескольких художественных проектах. Кроме того, она была секретным сотрудником торгового предприятия, следящим за ценами и ассортиментом мартини и других фирм.

«Разрушители мифов» 
На телепередаче Кэри выступает в команде «младших разрушителей мифов » (или «подмастерий») — вместе с Тори Белечи и Грантом Имахарой, а также ассистирует основным ведущим — Адаму Сэвиджу и Джейми Хайнеману, участвуя в проверке различных городских мифов, баек и мифов. Она постоянно появлялась в мастерской Хайнемана М5 Индастриз с целью трудоустройства и, таким образом, попала на передачу. В её первый рабочий день в качестве наёмного служащего компании продюсер шоу Питер Рис и Джейми попросили Кэри помочь с проверкой мифа «вакуумный туалет»: ей было поручено сделать модель собственных ягодиц для последующего создания литейной формы (чтобы отлить модель для проверки). В связи с этим она позже шутила, что её наняли «ради задницы».

Во втором сезоне Кэри стала играть более заметную роль. Так как она не имела значимого опыта работы в индустрии развлечений, ей поначалу было непросто, но постепенно Кэри стала вести себя перед камерой более естественно и свободно.

Во второй половине сезона 2009 года ушла в декретный отпуск и была временно заменена на Джесси Комбз. В 2010 году получила собственное шоу на Science Channel — «Head Rush» («Сумасброды»).

Художница 

Изобразительное искусство и скульптура занимают значительное место в её жизни. Кэри утверждает, что каждый день своей жизни создаёт произведение искусства в той или иной форме, иначе, по её словам, она «сходит с ума». Среди её любимых материалов полимерная глина, различные найденные ею предметы, гуашь, дерево и металлы.

Фото некоторых своих работ Байрон разместила на своём сайте karibyron.com. Фотографии с её первой персональной выставки «Стрей долл» ( — «потерявшаяся игрушка»), проходившей в сентябре 2004 года в галерее Anno Domini, доступны на сайте галереи.

Она полагает, что искусство — это достаточно трудное, требующее усилий занятие, но её вдохновляет пример художников, в прошлом получавших награды в «Юго-восточном центре современного искусства» (, SECCA). Кэри предпочитает вдумчивых зрителей. О своём искусстве она сказала следующее:

После успеха «Разрушителей легенд» она продолжает создавать скульптуры, но больше не выставляет их, поскольку считает, что демонстрация её внутреннего мира на художественных выставках может вызвать конфликт с популярностью «Разрушителей легенд»: зрителям будет интереснее говорить о передаче, чем о её искусстве. Также она сказала, что получает настоящее удовольствие, свободно работая только для себя в этой области.

Примечательные выступления 

 Кэри была гостем на передаче «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом».
 В 2006 году, вместе с другими участниками «Разрушителей легенд», участвовала в качестве гостя в игровом конвенте Gen Con в Индианаполисе, а также в много-жанровом конвенте Dragon Con в Атланте.
 В феврале 2007 года была гостем на передаче Portland Rod & Custom Show в Портленде, в марте этого же года была на I-CON в Лонг-Айленде.
 В 2006 году дала интервью, и снялась в фотосессии для известного мужского журнала FHM. В 2007 и 2008 годах она была удостоена 69-го и 68-е места, соответственно, в ежегодном списке FHM «100 самых сексуальных женщин в мире».

Личная жизнь 
Замужем за Полом Урихом. 28 июня 2009 родила дочь Стеллу Руби. Из-за этого Кэри временно покидала проект "Разрушители Легенд".

Кэри Байрон — пескетарианка и атеистка,

Страдает мизофобией.

Примечания

Ссылки 
 
 Кэри Байрон на сайте Twitter 
 Кэри Байрон на сайте Internet Movie Database 

Разрушители легенд
Художницы США XXI века
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско